Curling wurde erstmals bei den I. Olympischen Winterspielen 1924 in Chamonix ausgetragen. Allerdings wurde dieser Wettbewerb lange Zeit als Demonstrations- oder Vorführwettbewerb angesehen, obwohl zum Zeitpunkt der I. Olympischen Winterspiele keine Differenzierung in Demonstrations- und originäre Wettbewerbe vorgenommen wurde. Im Februar 2006 entschied das IOC, dass Curling 1924 ein offizieller Wettbewerb war und erklärte Großbritannien zum Olympiasieger. Bei den Winterspielen von 1932 und nach langer Pause wieder bei den Winterspielen von 1988 und 1992 wurde Curling weiterhin lediglich als Demonstrationswettbewerb ausgetragen.

Seit den Olympischen Winterspielen von 1998 gehört Curling für Männer und Frauen offiziell zum Programm der Olympischen Winterspiele. Der Wettbewerb im Mixed Double ist für die Olympischen Winterspiele 2018 als dritter Curling-Wettbewerb in das Programm aufgenommen worden.

Das dem Curling ähnliche Eisstockschießen wurde bei den Winterspielen von 1936 und 1964 ebenfalls als Demonstrationswettbewerb ausgetragen, zählt jedoch nicht als Demonstrationswettbewerb zum Curling.

Wettbewerbe 

(D) = als Demonstrationswettbewerb ausgetragen

Teilnehmende Nationen 
Die Tabelle zeigt alle teilnehmenden Nationen und ihre erreichten Erfolge. Die Demonstrationswettbewerbe sind nicht aufgelistet.

Liste der erfolgreichen Nationen 
siehe auch: Liste der Olympiasieger im Curling

(D) = als Demonstrationswettbewerb ausgetragen

Ewiger Medaillenspiegel 
Stand: 2022

Einzelnachweise